Нижче наведено список населених пунктів повіту Нямц, Румунія.

Нямц